Karbonkel (geneeskunde) of negenoog of koolzweer - een groep steenpuisten
 Karbonkel (heraldiek) - een heraldisch symbool
 Karbonkel (steen) - een andere naam voor almandien
 Karbonkelhuis - gebouw te Antwerpen
 Karbonkel (personage) - een personage uit het vroegere kinderprogramma Ik Mik Loreland